Artysta – osoba tworząca dzieła sztuki
 Artysta – opowiadanie Tarasa Szewczenki 
 Artysta – film z 2011 roku

Zobacz też 

 
 
 Artyści